Der FFTL Women’s Cup 2019 – auch als FFTL Women’s Championship 2019 bezeichnet – war die erste Saison der osttimoresischen Fußballmeisterschaft der Frauen, ausgerichtet durch die Federação Futebol Timor-Leste (FFTL). Im Meisterschaftsfinale am 30. November 2019 besiegte SLB Laulara die Gegnerinnen des Maudoko FC mit 1:0 und sicherte sich damit den Titelgewinn.

Saisonverlauf

Hauptrunde 
Die vier besten Mannschaften der Hauptrunde qualifizierten sich für die Play-offs.

Play-offs

Torschützenliste

Weblinks 
 Martin Neu: East Timor (Women) 2019. In: rsssf.com (27. August 2020).

!2019
Fußballsaison 2019